

Architettura 
 Aqua Tower – grattacielo di Chicago

Astronomia 
 Aqua – satellite della NASA

Chimica
 Aqua – nome industriale dell'acqua demineralizzata

Informatica
 Aqua – interfaccia grafica del sistema operativo macOS

Musica
 Aqua – gruppo musicale norvegese/danese
 Aqua – album degli Angra
 Aqua – album degli Asia
 Aqua – album di Edgar Froese

Fumetti e videogiochi
 Aqua – co-protagonista di Kingdom Hearts Birth by Sleep
 Aqua – manga di Kozue Amano, poi rinominato Aria
 Aqua – co-protagonista di KonoSuba!

Pagine correlate
 Acqua (disambigua)

Altri progetti